CKA steht für:
 Club der Kreuzer-Abteilung, Segelverein der Kreuzer-Abteilung des Deutschen Segler-Verbands
 Atlantischer Umber (FAO-Code), Art der Gattung Micropogonias vor der Ostküste Nordamerikas
 Kegelman Air Force Auxiliary Field (IATA-Code), Flugfeld in Alfalfa County, Oklahoma

cka steht für:
 Khumi Awa Chin (aufgelassener ISO-639-3-Code), wurde in Mro-Khimi Chin integriert, eine der Mizo-Kuki-Chin-Sprachen der Mro in Myanmar

Abkürzung